Larry Miller peut désigner :
 Larry Miller (1944-), un artiste américain ;
  (1946-), un basketteur américain ;
 Larry Miller (1950-), un secrétaire général de la Conférence mennonite mondiale ;
 Larry Miller (1953-), un acteur américain ;
 Larry Miller (1956-), un homme politique canadien ;